Ribeira (portugiesisch und galicisch für Flussufer oder Bach) bezeichnet:

 Ribeira (Porto), das historische Flussufer in der Altstadt Portos
 Ribeira (A Coruña), eine Gemeinde in Galicien, Spanien
 Ribeira (Terras de Bouro), eine Gemeinde im Norden Portugals
 Ribeira (Ponte de Lima), eine Gemeinde (Freguesia) im nordportugiesischen Kreis Ponte de Lima der Unterregion Minho-Lima.

Siehe auch:
 Ribeira Brava
 Ribeira Grande
 Ribeira Seca
 La Ribiera
 Ribera (Begriffsklärung)